Mohammad Reza Khalatbari Limaki (Ramsar, 14 september 1983) is een Iraans voormalig voetballer die doorgaans speelde als linksbuiten. Tussen 2003 en 2022 was hij actief voor Shamoushak, Aboomoslem, Zob Ahan, Al-Gharafa, Al-Wasl, Sepahan, Ajman Club, Persepolis, opnieuw Sepahan, Gostaresh, Saipa, Padideh, opnieuw Zob Ahan, Shahr Khodrou, opnieuw Sepahan en Foolad. Khalatbari maakte in 2007 zijn debuut in het Iraans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Khalatbari begon zijn carrière bij Shamoushak, waar hij ook de jeugdopleiding had doorlopen, en in 2004 stapte hij over naar Aboomoslem, waar hij twee jaar speelde. In juli 2006 transfereerde de vleugelaanvaller naar Zob Ahan, waarmee hij in juni 2009 de Hazfi Cup wist te winnen. In de zomer van 2009 was hij op proef bij 1. FC Köln, maar volgens coach Zvonomir Soldo was hij mentaal niet sterk genoeg. In 2011 tekende de Iraniër bij Al-Gharafa in Qatar. Door die club werd hij nog verhuurd aan Al-Wasl Club, maar in 2012 besloot hij toch terug te keren naar zijn vaderland, waar hij voor Sepahan tekende. Na het winnen van de beker, vertrok hij op 1 september 2013 naar Persepolis, waar hij voor twee jaar tekende. In 2014 keerde Khalatbari terug naar Sepahan. Twee jaar daarna tekende de centrumspits voor Gostaresh. Na een halfjaar werd Saipa zijn nieuwe werkgever en in de zomer van 2017 tekende hij voor Padideh. Anderhalf jaar later werd Zob Ahan zijn nieuwe club, waarna hij in januari 2020 naar Shahr Khodrou verkaste. Na een periode bij Sepahan tekende Khalatbari voor Foolad. In september 2022 zette de aanvaller op achtendertigjarige leeftijd een punt achter zijn actieve loopbaan.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Khalatbari maakte zijn debuut in het Iraans voetbalelftal op 30 november 2007. Hij scoorde zijn eerste doelpunt op 9 februari 2011, toen er met 1–0 werd gewonnen van Rusland en hij de score opende in de laatste minuut. Op 14 mei 2014 werd bekendgemaakt dat Khalatbari onderdeel uitmaakt van de Iraanse voorselectie voor het WK 2014 in Brazilië.

Erelijst

Referenties 

Iraans voetballer